Rankspenatar (Hablitzia) är ett släkte av amarantväxter som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Rankspenatar ingår i familjen amarantväxter.

Släktet innehåller bara arten Hablitzia tamnoides.

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter